Aperilampus är ett släkte av steklar. Aperilampus ingår i familjen gropglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gropglanssteklar
Aperilampus